Le Masters de tennis féminin est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1998, classée en catégorie Masters, se dispute à New York du 16 au .

Martina Hingis remporte le simple dames. En finale, elle bat Lindsay Davenport, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Lindsay Davenport et Natasha Zvereva.

Faits marquants 

L'épreuve de simple voit s'imposer la numéro deux mondiale Martina Hingis face à la numéro un Lindsay Davenport. La Suissesse enregistre à cette occasion le premier de ses deux succès dans cette compétition, avant celui de 2000. 

La tenante du titre, Jana Novotná, est éliminée dès le premier tour par Steffi Graf, laquelle se défait ensuite en quarts de Monica Seles. 

Lindsay Davenport et Natasha Zvereva remportent le double dames.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Masters de tennis féminin
 Saison 1998 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 1998
Masters
Tennis aux États-Unis en 1998
Masters
Tennis en novembre 1998